Субиако или Субья́ко () — коммуна в итальянском регионе Лацио, в 73 км к востоку от Рима, на речке Аньене. Известна как место рождения бенедиктинского ордена — первого монашеского ордена католической церкви.

История и памятники 
Город расположен на высоте 410 м над уровнем моря. Латинское название Sublaqueum, «Подозёрный», указывает на его расположение ниже трёх искусственных озёр, которые устроил посредством возведения 50-метровой дамбы император Нерон, проводивший много времени на близлежащей вилле. По некоторым оценкам, дамба в Субиако была самой высокой в античном и средневековом мире. Её и все три озера уничтожило наводнение 1305 года.

В отдалённый грот над озёрами в 494 г. уединился св. Бенедикт Нурсийский. Он основал в округе 12 монастырей, прежде чем отбыть в Монте-Кассино. Церковь, освящённая в 981 г. во имя его сестры Схоластики, приобрела готический облик после землетрясения 1228 года.  О подвижнической деятельности Бенедикта напоминают аббатство его имени с фресками IX века в т. н. гроте пастухов и   с гротом святого, который в XIII и XIV вв. был украшен фресками сиенской школы.

Начиная с XI столетия аббатство Субиако стало расти, богатеть, пользоваться славой, не столько, впрочем, подобавшей ему мирной, сколько военной. Настоятели монастыря мало чем отличались от окрестных феодальных баронов, а их монахи были настоящими рыцарями, часто выезжавшими в поход на конях в сопровождении большого числа вооруженных слуг. Постепенно монастырь завладел всей окружающей его областью, и он приобрел гораздо больше городов силой оружия, чем одной грамотой
папских дарений. 

Вячеслав Иванов воспел сумрачную красоту Сакро-Спеко в сонете 1892 года. Над Субиако живописно вздымается , строительство которого началось в 1073 г. и продолжилось в XVI—XVII вв. Многие городские достопримечательности построены по воле папы Пия VI, который настоятельствовал в этом аббатстве. Через реку Аньене в 1358 г. был перекинут мост св. Франциска с 37-метровым пролётом.

Субиако — место рождения итальянского книгопечатания. Именно здесь в 1464 г. обосновались немецкие монахи-первопечатники Арнольд Паннарц и Конрад Свейнхейм.

Справочные данные 

Население составляет 9255 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 142 чел./км². Занимает площадь 63 км². Почтовый индекс — 028. Телефонный код — 0774.

Покровителем населённого пункта считается Святой Бенедикт. Праздник ежегодно празднуется 21 марта.

Известные жители и уроженцы 
 Лукреция Борджа (1480—1519)
 Диего Одди (1839—1919) — католический святой.
 Джина Лоллобриджида (1927—2023) — актриса.

См. также 
 Субиакские анналы

Примечания